Hadsten Sogn har flere forskellige betydninger:

 Hadsten Sogn er en sammenlægning af Hadsten Sogn (1974-2008) og Over-Neder Hadsten Sogn i 2008. Det er det eneste, der stadig eksisterer.
 Hadsten Sogn (1974-2008)
 Hadsten Sogn (før 1974)
 Over og Neder Hadsten Sogn (1974-2008)